Fred Rose peut désigner :
 Fred Rose (1897-1954), compositeur et éditeur de musique country américain ;
 Fred Rose (1907-1983), homme politique canadien.